Да́ниел Уэ́бстер (, , Солсбери,  — , Маршфилд, ) — американский политический деятель. Государственный секретарь США в 1841—1843 и 1850—1852 гг., сенатор в 1827—1841 и 1845—1850 гг., член Палаты представителей в 1813—1817 и 1823—1827 годах.

Родился 18 января 1782 в городке Солсбери, Нью-Гэмпшир в семье Эбенезера Уэбстера и Эбигейл Уэбстер (в девичестве Истман). Он и его девять братьев и сестёр выросли на ферме своих родителей. Его предки были среди первых поселенцев Солсбери. Окончил школу Академия Филлипса в Эксетере и Дартмутский колледж. После окончания последнего работал помощником адвоката Томаса В. Томпсона в Солсбери. Впоследствии по семейным обстоятельствам устроился на работу учителем в школу. В 1802 году стал директором Fryeburg Academy в штате Мэн и проработал там один год.

Умер 24 октября 1852 года в своём доме в Маршфилд, штат Массачусетс, после падения с лошади и сильного удара головой, что привело к травматическому кровоизлиянию в мозг. Его сын  участвовал в гражданской войне на стороне северян, в чине полковника и погиб в 1862 году во втором сражении при Булл-Ран.

Признание заслуг 
При жизни Уэбстера, проведшего 40 лет в политике, одни люди его превозносили, а другие ненавидели. Это отразилось даже в портретах, один из которых известен как «Чёрный Дэн». Между тем, американское государство признало его роль в жизни страны, напечатав на банкнотах (10-центовые купюры 1890 года). Уэбстеру поставлен монумент на месте гибели. По всему США его именем названы образовательные учреждения, ему поставлены статуи.

См. также 
 Dartmouth College v. Woodward (Dartmouth University).

Примечания

Литература 
 
 Курилла, Иван. "Войти в круг великих держав..." Дэниел Уэбстер и внешняя политика США в середине XIX века. - Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 1997. - 191 с. - ISBN 9785855341188

Ссылки 
 Информация Биографического справочника Конгресса США
 

Государственные секретари США
Сенаторы от штата Массачусетс
Члены Палаты представителей от штата Массачусетс
Члены Палаты представителей от штата Нью-Гэмпшир
Выпускники Фрайбургской академии (Мэн)
Выпускники Академии Филлипса в Эксетере
Выпускники Дартмутского колледжа
Политики США XIX века